Schussenrieder Straße 6 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Schussenrieder Straße 6 in Ingoldingen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ingoldingen #Winterstettendorf-Wattenweiler
 St. Michael (Lochhausen), Pfarrkirche in München-Lochhausen